Дайнис Сталтс (; 3.01.1939 − 12.04.2014) — латвийский фольклорист и политик. Лив по происхождению. Кавалер ордена Трёх звезд (1995 г.). Активный участник третий Атмоды. Депутат 5-го и 7-го Сейма Латвии. Депутат Рижской Думы. Лауреат Латвийской годовой фольклорной награды (2000 год) и Большой Фольклорной Награды (2004 год).

Ссылки 
 Биография на сайте Livones.net, 12/04/2014
 Биография на сайте Люди Латвии
 на сайте Инфо центра Традиционной культуры Латвии

Персоналии:Ливская народность
Депутаты пятого Сейма Латвии
Депутаты седьмого Сейма Латвии
Депутаты Рижской Думы
Фольклористы Латвии